Svatava bezeichnet

den Městys Svatava, Okres Sokolov, Tschechien
den Ortsteil Svatava von Černovice u Tábora, Okres Pelhřimov
eine Apfelsorte, siehe Svatava (Apfel)

einen Fluss in Tschechien; siehe Zwota (Fluss)

einen weiblichen Vornamen
Swatawa von Polen